Amosov je priimek več oseb:
 Nikolaj Nikolajevič Amosov, sovjetski general
 Nikolaj Mihajlovič Amosov, ukrajinski kirurg

 2948 Amosov